Алькаш или Алькуш (, ) — небольшой город на севере Ирака, расположенный на территории мухафазы Найнава.

Считается местом рождения и погребения библейского пророка Наума.

Географическое положение 
Город находится в северной части мухафазы, в предгорьях одноимённого хребта, на высоте 527 метров над уровнем моря.

Алькаш расположен на расстоянии приблизительно 37 километров к северу от Мосула, административного центра провинции и на расстоянии 385 километров к северо-северо-западу (NNW) от Багдада, столицы страны.

Население 
На 2012 год население города составляло 4392 человека.

История 
Город известен со времён Ассирийской державы и, скорее всего, был основан ещё до 800 года до н. э. Алькаш являлся одним из религиозных центров Ассирии, местом поклонения богу Эль-Кусту. Сюда также была отправлена часть евреев, уведённых ассирийцами после аннексии ими Северного Израильского царства.

Жители города одними из первых в Месопотамии были обращены в христианство. К северо-востоку от города был возведён монастырь Раббан Хормизд, являвшийся местом пребывания патриархов Ассирийской церкви Востока. В XVIII веке доминирующим вероисповеданием в городе и окрестностях становится католицизм.

В начале 1950-х годов город покинули последние евреи. Синагога в центре города, построенная над предполагаемой гробницей пророка Наума, не действует.

Известные уроженцы 
 Симон VIII — патриарх Халдейской католической церкви в 1553—1555 годах
 Иоанн VIII — патриарх Халдейской католической церкви в 1830—1838 годах
 Иосиф VI Аудо — патриарх Халдейской католической церкви в 1847—1878 годах
 Иосиф VI Эммануэль II Томас — патриарх Халдейской католической церкви в 1900—1947 годах
 Павел II — патриарх Халдейской католической церкви в 1958—1989 годах

Примечания

Ссылки 

Города Ирака
Ассирийцы
Ассирия
Ассирийская церковь Востока
Халдейская католическая церковь